Acinia är ett släkte av tvåvingar. Acinia ingår i familjen borrflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Borrflugor
Acinia